Бар Гавагана (или Истории из Бара Гэвагана) — сборник юмористических фантастических рассказов американских писателей Лайона Спрэга Де Кампа и Флетчера Прэтта.

Большинство рассказов были впервые опубликованы в период между 1950 и 1954, двенадцать в Fantasy & Science Fiction, три в Weird Tales, и одиннадцать в первом издании сборника;
два дополнительных впоследствии были напечатаны в «», в 1959 году, и ещё один, в расширенном издании сборника в 1978 году.

Издания 
 Впервые книга вышла в твёрдом переплёте в издательстве  в 1953 году с иллюстрациями Инги Прэтт (жены Флетчера Прэтта).
 Расширенное издание вышло в твёрдом переплете в издательстве  в июне 1978 года. Оригинальные иллюстрации были сохранены в этом издании.
 Это же издание в мягкой обложке, но без иллюстраций в издательстве  в январе 1980 года.
 Электронное издание вышло в издательстве Victor Gollancz

Перевод на немецкий

 Geschichten aus Gavagans Bar, Wilhelm Heyne, (1982)

Перевод на русский
 «Бар Гавагана», Литера-Т, (2014) тираж 70, перевод Александра Юрьевича Сорочан.
 «Самый странный бар во Вселенной», Эксмо 2019, перевод Александра Сорочана. ISBN 978-5-04-100761-4

Продолжения 
Согласно Де Кампу, он и Прэтт собирались включить в сборник ещё один рассказ о вампире с пристрастием к сладкому. Рассказ так и не был написан из-за ранней смерти Прэтта.

Де Камп не продолжил серию самостоятельно, но есть дополнительный рассказ написанный Майклом Флинном.

Примечания 

Литературные сборники 1953 года
Произведения Лайона Спрэг де Кампа
Произведения Флетчера Прэтта
Вымышленные питейные заведения